Leptus är ett släkte av spindeldjur som beskrevs av Pierre André Latreille 1796. Leptus ingår i familjen Erythraeidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kvalster
Leptus